Spojení písmen S a S může mít různé významy:

SS 
 SS – Schutzstaffel, paravojenská jednotka nacistického Německa
 SS – kód ISO 3166-2 pro Jižní Súdán
 SS – mezinárodní zkratka Jižního Súdánu (angl. South Sudan)
 AZ-SS – bývalý kód ISO 3166-2 pro město Šuša
 BS-SS – kód ISO 3166-2 pro San Salvador
 CV-SS – kód ISO 3166-2 pro São Salvador do Mundo
 SS – Sancti, svatí (např. SS. Cyrill a Method)
 SS – (fr. Sa Sainteté) Jeho Svatost (titul papeže)
 SS – ruská sovětská zkratka ze Sovět Sojuza – svazový sovět
 SS – anglická zkratka Security Service neboli tajná služba 
 SS – anglická zkratka ze secretary of state – státní tajemník, státní sekretář či ministr 
 SS – označení vozů anglické automobilky Swallow Sidecars, v roce 1945 přejmenované na Jaguar
 SS – klasifikační symbol trupu amerických ponorek
 SS – prefix lodí: původně zkratka ze screw steamer (lodním šroubem poháněný parník), později steamship (paroloď)
 SS – označení sovětských a ruských střel středního a dalekého doletu v kódu NATO (například SS-1 Scud nebo SS-20 Saber)
 SS Lazio – italský fotbalový klub
 SS můstek – disulfidický můstek
 SS – single-side, například jednostranná disketa
 SS HMP – Správa služeb hlavního města Prahy
 SS – sociální sítě (anglicky "social sites")

Ss. 
 Ss. – sanctissimus – lat. nejsvětější, titul náležející především Bohu (Nejsv. Salvátor [Spasitel], Nejsv. svátost oltářní), používaný také pro Pannu Marii

ss 
 ss – stejnosměrný (elektrický proud)
 ss – u nákladních železničních vozů na ČSD se jednalo o označení vozů zvláštní výroby
 swati – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
ss – zkratka pro označení smyslové soustavy

s.s. 
 stricto sensu (sensu stricto), v úzkém slova smyslu
 senza sordino – italská hudební zkratka – bez dusítka

.ss 
 .ss – navržená internetová doména nejvyššího řádu pro Jižní Súdán

S.s. 
 S.s. – Scriptura sacra nebo Scriptura sancta, Písmo svaté

Podobné názvy 
 SSS – různé významy
 SSČ – Slovník spisovné češtiny
 SSD – Solid-state drive
 SSR – různé významy
 s.str. – sensu stricto
 s. š. – severní zeměpisná šířka
 SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého
 SSČP – Společnost sovětsko-československého přátelství (sovětská společenská organizace)

Reference